Die Abkürzung ATIS steht für:

 Alliance for Telecommunications Industry Solutions in der Telekommunikation
 Automatic Terminal Information Service in der Luftfahrt
 Automatic Transmitter Identification System in der europäischen Binnenschifffahrt
 ATIS GmbH, Unternehmen im Bereich der Spiralrohrtechnik
 ATIS systems GmbH, Unternehmen im Bereich der Telekommunikationsüberwachung und Cyber Security, Rechtsnachfolger der Uher Werke München
 die Allied Translator and Interpreter Section des amerikanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg im Pazifik

Siehe auch:
 Athis
 Attis
 Atthis

Abkürzung